

Geografia 
 Foreste di conifere montane dei Saiani –  ecoregione terrestre nell'Asia centrale, lungo il confine fra Russia e Mongolia
 Foreste montane dei Monti Altai-Saiani – ecoregione globale che interessa l'area dell'Asia centrale
 Monti Saiani – sistema montuoso asiatico composto da due distinte catene:
 Monti Saiani Occidentali
 Monti Saiani Orientali
 Prati alpini e tundra dei Saiani – ecoregione terrestre nell'Asia centrale, fra la Siberia meridionale e il nord della Mongolia
 Steppa intermontana dei Saiani – ecoregione terrestre nell'Asia centrale, fra la Siberia meridionale e il nord-ovest della Mongolia

Persone 
 José Carlos Santos Saiani – ex cestista brasiliano